Sloopsteine ist eine Bezeichnung für mehrere Großsteingräber:

 Die Sloopsteine von Haltern in Belm, Ortsteil Haltern im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Die Seester Sloopsteine in Westerkappeln, Ortsteil Seeste im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, siehe Großsteingrab Westerkappeln
 Die Sloopsteine bzw. Großen Sloopsteine und die Kleinen Sloopsteine in Lotte (Westfalen), Ortsteil Wersen im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, siehe Großsteingräber bei Wersen